Pi (arbre), arbres del gènere Pinus

 Pi (lletra grega), lletra de l'alfabet grec
 Nombre π, constant matemàtica
 Pi (exercici), un exercici físic
 PI (compost químic) Monoiodur de fòsfor

 Química/física:
 Mesó pi
 Enllaç pi, enllaç covalent amb dos lòbuls

 Toponímia:
 Pi de Conflent, poble nord-català del Conflent
 Pi (Bellver de Cerdanya), entitat municipal descentralitzada del municipi de Bellver de Cerdanya
 Cala Pi, cala al municipi de Llucmajor, Mallorca 
 Cala del Pi, cala al municipi de Castell-Platja d'Aro, al Baix Empordà, situada al nord de Cala Rovira i Cala Sa Cova 
 Comtat de Pi, comtat a la ciutat de Chengdu i la província Sichuan de la Xina

 Biografies:
 Andreu Avel·lí Pi i Arimon (Barcelona, 1793 - 1849), historiador i epigrafista centrat sobretot en la història de Barcelona
 Bo Pi (?- 473 aC), buròcrata en l'estat Wu al període de les Primaveres i Tardors 
 Carles Pi i Sunyer (1888-1971), enginyer industrial, economista, polític i escriptor català
 Francesc Pi i Arsuaga, dramaturg i polític català
 Francesc Pi i Margall, polític català, president del govern de la Primera República Espanyola
 Joaquim Pi i Arsuaga, metge, periodista i polític català
 Enric Pi (1983), futbolista català
 Jordi Sabater Pi (1922-2009), primatòleg i etòleg català 
 Meritxell Mateu i Pi (1966-), diplomàtica andorrana
 Ot Pi, Ciclista català d'elit
 Renzo Pi Hugarte (1934-2012), antropòleg uruguaià

 Política: 
 PI, sigles del Partit per la Independència
 PI, sigles de Proposta per les Illes